Untermoos  heißen folgende geographischen Objekte:

 Untermoos (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Untermoos (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Untermoos (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Untermoos (Gemeinde Würmla), Katastralgemeinde von Würmla, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Untermoos (Salzburg), Stadtteil von Salzburg